El Torneig de Rio de Janeiro 2020, també conegut com a Rio Open 2020, és una competició tennística masculina disputada sobre terra batuda que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La setena edició del torneig es va disputar entre el 15 i el 23 de febrer del 2020 al Jockey Club Brasileiro de Rio de Janeiro, Brasil.

El tennista xilè Cristian Garín va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2020
ATP Tour 2020